Sauria kan syfta på;

 Sauria (djur) – en underordning i klassen kräldjur
 Sauria (växter) – ett släkte av växter